Lundby kan syfta på:

Lundby (varumärke) – ett varumärke för leksaker
Lundby IF – en fotbollsförening från Hisingen
Lundbystudien – en medicinsk studie ledd av Erik Essen-Möller

Geografi

Stadsdelar
Lundby (stadsdelsnämndsområde) – ett stadsområde och tidigare stadsdelsnämndsområde i Göteborg
Lundby, Borås – en stadsdel i Borås
Lundby, Örebro – en stadsdel i Örebro
Lundby, Eskilstuna – en stadsdel i Eskilstuna

Församlingar
Lundby församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift
Stora Lundby församling – en församling i Göteborgs stift
Västerås Lundby församling – en församling i Västerås stift
Norra Lundby församling – en tidigare församling i Skara stift –2006
Södra Lundby församling – en tidigare församling i Skara stift –2002

Distrikt

Socknar
Lundby socken, Västmanland – en socken i Västmanland ingick i Tuhundra härad
Lundby socken, Västergötland – en socken i Västergötland ingick i Östra Hisings härad
Norra Lundby socken – en socken i Västergötland ingick i Valle härad
Södra Lundby socken – en socken i Västergötland ingick i Laske härad
Stora Lundby socken – en socken  i Västergötland ingick i Vättle härad

Kyrkor
Lundby kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Västerås Lundby församling i Västerås stift
Lundby gamla kyrka – en kyrkobyggnad i stadsdelen Kyrkbyn på Hisingen i Göteborg
Lundby nya kyrka – en kyrka i Göteborg i Göteborgs stift

Kommuner
Lundby landskommun – en tidigare kommun i Västergötland och Göteborgs och Bohus län 1863–1905
Lundby landskommun, Västmanland –  en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1917

Orter, byar och byggnader
 Lundby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Lundby landskommun 1891–1905
Lundby, Kungälvs kommun – en småort i Kungälvs kommun
Lundby, Nynäshamns kommun – en småort i Nynäshamns kommun
Lundby, Norrtälje kommun – en småort i Norrtälje kommun
Lundby, Varbergs kommun – en småort i Varbergs kommun
Lundby, Örebro – en villaförort strax norr om Örebro
Gälstad-Lundby – en småort i Linköpings kommun
Tibble och Lundby –en småort i Enköpings kommun
Lundby, Nyköpings kommun – en småort i Nyköpings kommun
Lundby säteri – en gård in Lids socken
Lundby, Husby-Rekarne – en medeltida gård ursprungligen i Husby-Rekarne socken, Eskilstuna kommun
Lundby parstuga - en 1700-tals gård i Salems kommun
Lundby, Vordingborg - en ort i Vordingborgs kommun, Danmark

Se även
 Lundby säteri